Виноград — многозначное слово:

Ботаника 
 Виноград — род растений семейства Виноградовые
 Виноград культурный — вид растений рода Виноград, из плодов которого получают вино.
 Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

Техника 
 «Виноград» (Cascabel) — выступ на казенной части артиллерийского ствола дульнозарядного орудия, выполняемый в виде декоративной виноградной кисти или шара.

Топоним

Белоруссия 
 Виноград — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Виноград — село в Великотырновской области.

Россия 
 Виноград — село в Никольском районе Вологодской области.
 Виноград — деревня в Черепановском районе Новосибирской области.

Украина 
 Виноград — село в Городенковской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области.
 Виноград — село в Отынийской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области.
 Виноград — село в Березовском районе Одесской области.
 Виноград — село в Лысянском районе Черкасской области.
 Виноград — село в Кицманском районе Черновицкой области.

Фамилия 
 Виноград, Артур (1920—2010) — американский виолончелист и дирижёр.
 Виноград, Мария Ипполитовна (1907—?) — советский инженер, учёный в области металлургии.
 Виноград, Роберт Эльюкимович (1924—?) — советский и американский математик.
 Виноград, Терри (род. 1946) — американский исследователь искусственного интеллекта.
 Виноград, Шмуэль (1936—2019) — израильско-американский ученый в области информатики и теории сложности вычислений.
 Виноград, Элияху (1926—2018) — израильский юрист и судья, председатель окружного суда в Тель-Авиве и судья Верховного суда Израиля.

Прочее 
 Виноград — российский православный журнал для родителей.

См. также 
 Виноградник